Tadeusz Wrona (ur. 1951) – polski polityk, samorządowiec
 Tadeusz Wrona (ur. 1954) – polski pilot cywilny